

Musica 
 Paulo Sérgio Sangiorgio Júnior, bassista brasiliano

Sport 
 Juninho – pseudonimo di Aílton José Pereira Júnior, calciatore brasiliano classe 1987
 Juninho – pseudonimo di Alexandre de Almeida Silva Júnior, calciatore brasiliano classe 2001
 Juninho – pseudonimo di Anselmo Vendrechovski Júnior, calciatore brasiliano classe 1982
 Juninho – pseudonimo di Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Júnior, calciatore brasiliano classe 1977
 Juninho – pseudonimo di Carlos Jamisson Teles dos Santos Junior, calciatore brasiliano classe 1995
 Juninho – pseudonimo di Evanildo Borges Barbosa Júnior, calciatore brasiliano classe 1990
 Juninho – pseudonimo di José Carlos Ferreira Júnior, calciatore brasiliano classe 1995
 Juninho – pseudonimo di José Carlos Junior, calciatore brasiliano classe 1985
 Juninho – pseudonimo di Júnio César Arcanjo, calciatore brasiliano classe 1983
 Juninho – pseudonimo di Júnior Aparecido Guimaro de Souza, calciatore brasiliano naturalizzato est-timorese classe 1989
 Juninho – pseudonimo di Júnior César Moreira da Cunha, calciatore brasiliano classe 1985
 Juninho – pseudonimo di Leovigildo Júnior Reis Rodrigues, calciatore brasiliano classe 1995
 Juninho – pseudonimo di Olávio Vieira dos Santos Júnior, calciatore brasiliano classe 1996
 Juninho – pseudonimo di Paulo Roberto Valoura Júnior, calciatore brasiliano classe 1986
 Juninho – pseudonimo di Roberto Neves Adam Júnior, calciatore brasiliano classe 1989
 Juninho – pseudonimo di Tadeu de Jesus Nogueira Júnior, calciatore brasiliano classe 1981
 Juninho – pseudonimo di Vitor Gomes Pereira Junior, calciatore brasiliano classe 1989
 Juninho – pseudonimo di Wilson Aparecido Xavier Júnior, calciatore brasiliano classe 1984
 Juninho Bacuna – calciatore olandese originario di Curação classe 1997
 Juninho Cabral – pseudonimo di Jacinto Júnior Conceição Cabral, calciatore brasiliano classe 1992
 Juninho Fonseca – pseudonimo di Alcides Fonseca Júnior, calciatore brasiliano classe 1958
 Juninho Paulista – pseudonimo di Osvaldo Giroldo Júnior, calciatore brasiliano classe 1973
 Juninho Pernambucano – pseudonimo di Antônio Augusto Ribeiro Reis Junior, calciatore brasiliano classe 1975
 Juninho Petrolina – pseudonimo di Hamílton Timbirá Dias dos Santos Júnior, calciatore brasiliano classe 1974
 Juninho Piauiense – pseudonimo di Edimar Ribeiro da Costa, calciatore brasiliano classe 1999
 Juninho Rocha – pseudonimo di Paulo Afonso da Rocha Júnior, calciatore brasiliano classe 1997
 Júnior Juninho – pseudonimo di Vítor Assis de Oliveira Júinor, calciatore brasiliano classe 1986